Amt Arnstein bezeichnet

 Amt Arnstein (Sachsen)
 Amt Arnstein (Hochstift Würzburg)